

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Corydon – capoluogo della Contea di Harrison, Indiana
 Corydon – capoluogo della Contea di Wayne, Iowa
 Corydon – città della Contea di Henderson, Kentucky
 Corydon – township della Contea di McKean, Pennsylvania

Letteratura 
 Corydon – libro di André Gide del 1924

Zoologia
 Corydon – genere di uccelli passeriformi